Mark Wilson (darter), Engels darter
 Mark Wilson (golfer), Amerikaans golfer
 Mark Wilson (Engels voetballer), Engels voetballer, geboren 9 februari 1979
 Mark Wilson (Schots voetballer), Schots voetballer, geboren 5 juni 1984
 Marc Wilson, Iers voetballer, geboren 17 augustus 1987